Roos är ett svenskt efternamn, som också skrivs Ros. En svensk adlig ätt har namnet Roos af Hjelmsäter. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med namnvarianterna
 Roos 6 018
 Ros 614
 Roos af Hjelmsäter 41
Tillsammans blir detta 6 673 personer. Med så många bärare av namnen Roos och Ros, är det klart att dessa representerar ett större antal släkter utan relation till varandra. Roos och Ros förekom som soldatnamn.

Adliga släkter
 Roos af Hjelmsäter – introducerad på svenska Riddarhuset 1625 med anor till norsk uradel och har funnits i Sverige sedan medeltiden.
 Roos (friherrlig) – en gren fick 1705 friherrlig värdighet med namnet Roos. 
 Roos av Ervalla – en medeltida svensk släkt med samma ursprung som Roos af Hjelmsäter men som antas ha utslocknat på 1400-talet.
 Ros (släkt) – en svensk släkt vari Anders Ros adlades 1858 med bibehållet namn.

Personer med efternamnet Roos eller med varianter av detta namn

A
 Adolf Roos (1858–1937), lantbruksingenjör och politiker
 Adolf Wilhelm Roos (1824–1895), generaldirektör vid Postverket
 Alexander Roos (1895–1973), målare
 Anders Roos (1750–1810), finländsk köpman och skeppsredare
 Anders Ros (1806–1887), landshövding, generaldirektör vid Skogsstyrelsen, politiker 
 Anders Roos den yngre (1785–1842), finländsk köpman och skeppsredare
 Anders Oskar Roos (1812–1849), finländsk författare
 Angelica Roos (född 1989), tyngdlyftare
 Anna Roos (född 1961), biolog, författare och fotograf
 Anna Roos (1855–1927), KFUK-ledare
 Anna Maria Roos (1862–1938), lärare och författare
 Antonio Ros de Olano (1808–1886), spansk författare
 Axel Roos, flera personer
 Axel Roos (militär) (1684–1765), karolin och generallöjtnant
 Axel Roos (skådespelare) (1842–1916), skådespelare och teaterregissör
 Axel Roos (politiker) (1886–1957), bankdirektör, advokat och politiker
 Axel Roos (bankman) (1922–2006), bankdirektör
 Axel Ros (1833–1908), bruksägare och politiker

B
 Bellan Roos (1901–1990), skådespelare
 Bertil Roos (1943–2016), racerförare
 Birgitta Roos (född 1924), konstnär
 Björn Roos (1937–2010), teoretisk kemist
 Björn-Erik Roos (1922–1994), finländsk-svensk psykiater

C
 Camilla Roos (född 1964), finländsk manusförfattare, dramaturg, kortfilmsregissör
 Carl Ros (1866–1930), godsägare och politiker
 Carl Adam Roos af Hjelmsäter (1757–1826), ryttmästare
 Carl Gustaf Roos (1655–1722), general 
 Carl Gustaf Roos (militär) (1748–1785)
 Catharina Maria Roos af Hjelmsäter (1786–1865), miniatyrmålare
 Charlotta Roos (1771–1809), medium
 Christina Roos (född 1983), sångare

D
 Daniel Roos (född 1989), racerförare
 Douglas Roos (född 1968), jurist

E
 Edmundo Ros (1910–2011), trinidadisk-brittisk orkesterledare
 Emanuel Roos af Hjelmsäter (1791–1848), miniatyrmålare
 Enn Roos (1908–1990), estländsk skulptör
 Eric Roos (1895–1970), filmarbetare, biografföreståndare
 Eric Ros (konstnär) (1920–1975)
 Erik Ros (1896–1969), ämbetsman
 Ernst Roos (1894–1990), konstnär och journalist
 Eskil Roos (1921–1987), frälsningsofficer, översättare av sånger
 Ewa Roos (född 1949), sångerska och skådespelare

F
 Fanny Roos (född 1995), friidrottare
 Fredrik Roos (1951–1991), finansman och konstsamlare

G
 Giuseppe Ros (född 1942), italiensk boxare
 Gustaf Ros, flera personer 
 Gustaf Roos (1859–1938), domare, landshövding och riksdagsledamot
 Gustaf Ros (politiker) (1852–1931), godsägare och riksdagsledamot
 Gustaf Ros (militär) (1868–1924), överste

H
 Harald Roos (1895–1969), finländsk militär och ämbetsman
 Henrik Roos (född 1962), racerförare, datorspelutvecklare

I
 Ileana Ros-Lehtinen (född 1952), kubansk-amerikansk politiker
 Inger Ros (född 1952), politiker
 Ivan Roos (1923–1999), flygare och konstnär

J
 Jakob Henrik Roos (1818–1885), finländsk präst och författare
 Jan-Erik Roos (1935–2017), matematiker och professor
 Jenny Roos (1835–1901), skådespelare, fotograf och pappershandlare
 Johan Roos (född 1961), företagsekonom
 Johan Petter Roos (1818–1882), skådespelare
 Johann Heinrich Roos (1631–1685), tysk målare
 Johann Melchior Roos (1663–1731), tysk målare
 John Roos af Hjelmsäter (1878–1957), ingenjör
 Josefin Roos (född 1977), författare
 Joseph Roos (1726–1805), österrikisk målare
 Jöns Roos (1791–1881), allmogemålare

K
 Katarina Ros (född 1960), konsthistoriker och författare
 Kjell Roos (född 1956), sångare, gitarrist, dansbandsmusiker

L
 Lars Roos (född 1945), pianist
 Leonard Roos af Hjelmsäter (1787–1827), konstnär, författare av reseskildringar

M
 Magnus Friedrich Roos (1727–1803), tysk präst och teolog
 Margareta Elisabeth Roos (1696–1772), underofficer
 Martin Roos (född 1972), kompgitarrist och företagsledare
 Mary Roos (född 1949), tysk schlagersångerska och skådespelare
 Mathilda Roos (1852–1908), författare
 Matts Roos (född 1931), finländsk fysiker
 Meta Roos (född 1954), sångerska och revyartist

N
 Nils-Erik Roos (1922–2009), illustratör
 Nina Roos (född 1956), finländsk bildkonstnär

P
 Pehr Roos (1850–1919), konstpedagog
 Petrus Roos (1740–1832), präst
 Philipp Peter Roos (1651–1705), tysk målare
 Pierre Roos (född 1974), bandyspelare

R
 Rolf Roos (född 1940), frälsningsofficer

S
 Samuel Roos (1792–1878), finländsk läkare och författare
 Staffan Roos (född 1943), regissör och dramatiker
 Stefan Roos (född 1970), skådespelare och manusförfattare
 Sven Roos (1720–1808), bryggare och riksdgsman

T
 Theodor Roos (1638–1698), tysk målare
 Thomas Roos (född 1946), skådespelare
 Thorsten Roos (1906–1969), arkitekt
 Tomas Ros (född 1971), journalist

V
 Vilma Roos (1902–1991), konstnär

Noter

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Svenska adelsätter
Soldatnamn
Tyska efternamn